Akutsuk bezeichnet:
 Akutsuk (Insel), Insel im Distrikt Paamiut, Grönland
 Akutsuk (Inselgruppe), Inselgruppe im Distrikt Paamiut, Grönland